Elizabeth Wood puede referirse a:

Elizabeth Armstrong Wood, geóloga y cristalógrafa estadounidense.
Elizabeth Wyn Wood, escultora canadiense.